Za zásluhy může být:

 v Československu a České republice

 Československá medaile za zásluhy
 Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
 Medaile Za zásluhy
 Medaile Za zásluhy o obranu vlasti

 v jiných zemích

  Čestný odznak Za zásluhy o Rakouskou republiku – ocenění udělované v Rakousku
  Imperiální řád Za zásluhy – ocenění udělované v rámci Commonwealth
  Kříž Za zásluhy ve válce (Sasko-meiningenské vévodství) – ocenění udělované v Sasko-meiningenském vévodství
  Medaile Za zásluhy (Izrael) – ocenění udělované v Izraeli
  Odznak za vojenské zásluhy – ocenění udělované v Rakousku
  Pour le Mérite – ocenění udělované ve Francii
  Řád za zásluhy (Francie) – ocenění udělované ve Francii
  Řád Za zásluhy (Velká Británie) – ocenění udělované ve Spojeném království
  Řád Za zásluhy o vlast – ocenění udělované v Rusku
  Vojenská záslužná medaile (Lippe) – ocenění udělované v Lippe
  Vojenská záslužná medaile (Württembersko) – ocenění udělované ve Württembersku
  Vojenský záslužný kříž (Rakousko) – ocenění udělované v Rakousku
  Vojenský záslužný řád (Bavorsko) – ocenění udělované v Bavorsku

 v církvi

 Bene merenti

 v kultuře

 Mlok za zásluhy
 Oscar za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli
 Oscar za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli